flaga gminy Kłodawa w województwie lubuskim
 flaga gminy Kłodawa w województwie wielkopolskim